Ритц () — фамилия немецкого происхождения, в Европе помимо Германии распространена среди уроженцев Швейцарии.

 Ритц, Вальтер (1878—1909) — швейцарский физик-теоретик и математик.
 Ритц, Херб (1952—2002) — американский фотограф.
 Ритц, Джерри (род. 1951) — канадский политик.
 Ритц, Лоренц Джастин (1796—1870) — швейцарский художник, отец Рафаэля Ритца.
 Ритц, Николя (род. 1992) — французский профессиональный хоккеист, нападающий, игрок сборной Франции по хоккею с шайбой.
 Ритц, Рафаэль (1829—1894) — швейцарский художник, живописец; отец Вальтера Ритца.

Другое 
 Ритц — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Риц
 Рица

Примечания